Gabriele Tarquini, italijanski dirkač, * 2. marec 1962, Giulianova Lido, Italija.

Tarquini je v Formuli 1 debitiral v sezoni 1987. Skozi celotno kariero je dirkal pri manj konkurenčnih moštvih, zato se mnogokrat ni niti kvalificiral na dirko. Še vedno drži rekord dirkača, ki se mu največkrat ni uspelo predkvalificirati. Edino prvenstveno točko je osvojil s šestim mestom na dirki za Veliko nagrado Mehike 1989. Poleg tega se je v sezoni 1989 na eni dirki uvrstil na sedmo, na eni pa na osmo mesto. Proti koncu sezone 1992 se je po petih letih rednega nastopanja poslovil od Formule 1. V sezoni 1995 se je na kratko vrnil v Formulo 1, ko je na dirki za Veliko nagrado Evrope pri moštvu Tyrrell zamenjal poškodovanega Ukja Katajamo in se uvrstil na 14. mesto. Ta nastop je bil njegov zadnji v Formuli 1.

Veliko več uspehov je dosegel kot dirkač turnih avtomobilov. Leta 1994 je osvojil naslov prvaka v Britanskem prvenstvu turnih avtomobilov (BTCC). Kasneje je nastopal v Evropskem prvenstvu turnih avtomobilov (ETCC), kjer je leta 2003 postal prvak, medtem ko je v letih 2001 in 2004 dosegel tretje mesto v skupnem seštevku prvenstva. Med letoma 2005 in 2016 se je redno udeleževal dirk v Svetovnem prvenstvu turnih avtomobilov (WTCC), kjer je v sezoni 2009 prav tako osvojil naslov prvaka. Poleg tega je v sezonah 2008, 2010 in 2013 dosegel drugo mesto v skupnem seštevku prvenstva. Od leta 2018 nastopa v Svetovnem kupu turnih avtomobilov, kjer je v svoji prvi sezoni osvojil svoj skupno četrti naslov prvaka v prvenstvih turnih avtomobilov.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Zunanje povezave 

Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Osellini dirkači Formule 1
Colonijevi dirkači Formule 1
AGS-ovi dirkači Formule 1
Tyrrellovi dirkači Formule 1